Das Herreneinzel der Australian Championships 1958 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Sieger des Turniers wurde der australische Titelverteidiger Ashley Cooper, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Mal Anderson in drei Sätzen (7:5, 6:3, 6:4) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1958